Чешир () — может означать:

 Чеширский сыр (Чешир) — твёрдый традиционный сыр Великобритании со времён средневековья с солёным послевкусием из пастеризованного коровьего молока.

Топонимы 
 Чешир — историческое и церемониальное графство на западе Англии; входит в состав региона Северо-Западная Англия.

 США
  — город в округе Беркшир, штат Массачусетс.
 Чешир — город в округе Нью-Хейвен, штат Коннектикут.
  — деревня в округе Галлия, штат Огайо.
  — некорпоративное сообщество в округе Делавэр, штат Огайо.
  — некорпоративное сообщество в округе Лейн, штат Орегон.
  — тауншип в округе Аллеган, штат Мичиган.
  — тауншип в округе Галлия, штат Огайо.
 Чешир — округ в штате Нью-Гэмпшир.

Фамилия 
  (род. 1991) — английский профессиональный игрок союза регби.
  (1886—1978) — британский адвокат, учёный и влиятельный писатель по вопросам права.
 Чешир, Максин (1930—2020) — американская журналистка.
 Чешир, Флеминг Дункан (1849—1922) — американский бизнесмен, переводчик, генеральный консул США в Китае.

Cheshire 
 Cheshire — мини-альбом Itzy.

См. также 

  (значения)
 Чеширский полк